Ornitologia:
 El xarlot o becut és un ocell limícola.
 Cinema:
 Xarlot era l'àlies de l'actor, compositor, productor i director de cinema Charles Chaplin.